Der Weltkultur sind gewidmet:

 Haus der Kulturen der Welt in Berlin
 Weltkulturen Museum in Frankfurt/ Main
 Museum Weltkulturen in Mannheim
 Weltkulturerbe der UNESCO
 Weltkulturforum, das Forum der Kulturen (in mehrjährigem Abstand, mit UNESCO-Partnerschaft)
 Weltkulturgipfel (World Culture Forum)
 das Fach Weltkultur, welches an mehreren UNESCO-Projektschulen unterrichtet wird.

Siehe auch